La Capilla bezeichnet:

 La Capilla (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 La Capilla (Boyacá), Ort im kolumbianischen Departamento Boyacá

Siehe auch:
 Capilla